Leandro Martínez puede referirse a:

 En música, Leandro Martínez es un cantante chileno;
 En deportes, Leandro Rubén Martínez es un futbolista argentino que se desempeña como delantero.